Бренево — название населённых пунктов:

 Бренево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Бренево — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Бренево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Бренево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.